Rauschen může být:
 Svetlogorsk (Kaliningradská oblast) – město v Kaliningradské oblasti v Rusku
 Modrý potok (přítok Úpy) – potok v Krkonoších, nazývaný německy Rauschen Bach